La LEN European Cup 1974-1975 è stata la dodicesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre di club.

Otto squadre hanno conquistato la qualificazione alla fase finale, che si è svolta su due fasi a gironi.

Il Partizan Belgrado si è imposto nel girone finale disputato in casa e ha conquistato il trofeo per la quinta volta.

Gironi di semifinale

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Girone finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Miloš Marković, Đorđe Perišić, Uroš Marović, Zoran Avramović, Ratko Rudić, Dušan Antunović, Miroslav Sofijanić, Predrag Manojlović, Mirko Sandić, Nikola Stamenić, Siniša Belamarić, Zoran Bratuša, Božidar Novaković, Predrag Vraneš.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)

Sport acquatici nel 1974
Sport acquatici nel 1975
Edizioni della LEN European Cup